Kexin ist ein weiblicher chinesischer Vorname. Bekannte Namensträgerinnen sind:
 He Kexin (* 1992 oder 1994), chinesische Kunstturnerin
 

Kexin bezeichnet außerdem die Einwohnergemeinschaft Kexin (科馨社区) im Straßenviertel Zhongguancun der chinesischen Hauptstadt Peking, siehe Kexin (Zhongguancun).